{{Taxobox début | animal | Ankarapithecus |Ankarapithecus meteai.JPG| Fragment de face inférieure et maxillairedAnkarapithecus meteai | classification}}

 Ankarapithecus est un genre éteint d'hominidés ayant vécu durant le Miocène supérieur, il y a environ 10 millions d'années, dans l'actuelle Turquie. Ses restes fossiles ont été découverts en 1957 non loin de la ville d'Ankara.

 Historique 

Les premiers restes fossiles d'Ankarapithèque ont été découverts par Fikret Ozansoy en 1957 dans la ville de Kızılcahamam, près d'Ankara, en Turquie.

En 1996, une équipe internationale a publié une étude sur un crâne fossile partiel découvert dans la formation Sinap, en Anatolie centrale, et attribué à un individu femelle. Il s'agit du fossile le plus complet de cette espèce connu à ce jour.

 Description 
Les premières découvertes de vestiges fragmentaires d'Ankarapithèque suggéraient des affinités avec le Sivapithèque, trouvé au nord du sous-continent indien.

Le spécimen de 1996 montre cependant une combinaison de traits faciaux, mandibulaires et dentaires spécifiques. Ceux-ci incluent une région inter-orbitaire relativement étroite, des sinus frontaux et maxillaires étendus, un torus supra-orbitaire modéré, des orbites oculaires carrées, un corpus mandibulaire robuste, et des incisives hétéromorphes, combinaison qu'on ne trouve chez aucun hominidé actuel ou fossile. Cette combinaison de caractères soutiendrait une classification dAnkarapithecus comme espèce basale de la famille des Hominidae ou de la sous-famille des Ponginae.

Classification phylogénétique 

Selon le consensus actuel, Ankarapithecus appartiendrait à la sous-famille des Ponginae, dont le seul genre subsistant est l'Orang-outan.

Espèce 

Le genre Ankarapithecus ne comprend qu'une seule espèce :
 Ankarapithecus meteai (Ozansoy, 1965)

D'un poids moyen estimé à , cette espèce a vécu au Miocène supérieur, durant l'étage du Tortonien, il y a 9,8 millions d'années.
Elle était vraisemblablement frugivore, comme l'orang-outan.

Notes et références

Bibliographie 
  David R. Begun, The real Planet of the Apes : A new Story of human Origins, Princeton University Press, 2015, lire en ligne

Voir aussi

Articles connexes 
 Ponginae
 Sivapithèque
 Indopithèque
 Gigantopithèque
 Khoratpithèque

Ponginae
Hominidé du Miocène
Genre de primates fossile (nom vernaculaire)
Paléontologie en Turquie
Taxon fossile décrit en 1965